Sōtīrīs Manōlopoulos (n. 1970), cestista e allenatore di pallacanestro greco
 Sōtīrīs Manōlopoulos (n. 1987), cestista greco con cittadinanza cipriota